Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1953 bestod av 10 lag, och IFK Vasa vann mästerskapet.

Overview
It bestod av 10 lag, och IFK Vasa vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1953 i Finland
Fotbollssäsongen 1953
1953